Freienwalde:
 Chociwel (niem.: Freienwalde/Pommern), miasto w północno-zachodniej Polsce

 Bad Freienwalde (Oder) (Freienwalde/Oder)
 Kotlina Freienwalde, jednostka geomorfologiczna w zachodniej Polsce